Голдсборо има више значења:
 Голдсборо (Мериленд)
 Голдсборо (Пенсилванија)
 Голдсборо (Северна Каролина)